Сига́ль () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ванс. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Рокестерон (округ Ницца).

Площадь коммуны — 5,62 км², население — 205 человек (2006) с тенденцией к росту: 210 человек (2012), плотность населения — 37,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 210 человек, а в 2012 году — 210 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 129 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 91 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности 70,5 %, в 1999 году — 60,0 %). Из 91 активных трудоспособных жителей работали 79 человек (43 мужчины и 36 женщин), 12 числились безработными (5 мужчин и 7 женщин). Среди 38 трудоспособных неактивных граждан 8 были учениками либо студентами, 19 — пенсионерами, а ещё 11 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 88 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 176,5 человек. При этом медиана доходов составила 16 тысяч 472 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки